Yelp.

 Yelp — онлайн-сервис поиска на местном рынке услуг с возможностью пользовательского комментирования.
 Yelp — программа для просмотра справочной документации в среде GNOME, входит в число базовых приложений GNOME.